

Cinema 
 Marry Me – film del 1920 diretto da Al Christie 
 Marry Me – film del 1925 diretto da James Cruze 
 Marry Me – film del 1932 diretto da Wilhelm Thiele
 Marry Me – film del 1949 diretto da Terence Fisher
 Marry Me - Sposami – film del 2022 diretto da Kat Coiro

Televisione 
 Marry Me  – miniserie TV del 2010 diretta da James Hayman 
 Marry Me  – serie televisiva statunitense prodotta dal 2014
Marry Me!  – serie televisiva giapponese del 2020

Musica 
 Marry Me  – album discografico di St. Vincent pubblicato nel 2007
 Marry Me  – singolo dei Train del 2010, dall'album Save Me, San Francisco
 Marry Me  – singolo di Krista Siegfrids del 2013
 Marry Me  – singolo di Jason Derulo del 2013
 Marry Me  – colonna sonora del film Marry Me - Sposami del 2022
 Marry Me  – singolo di Jennifer Lopez e Maluma del 2022
 Marry Me  – album discografico di Olly Murs pubblicato nel 2022